Эмойи () — род ящериц семейства сцинковых.

Небольших размеров ящерицы, распространены на островах Юго-Восточной Азии и Океании.

Виды 
Род включает 74 вида:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В состав этого рода ранее включались также виды, которые относят теперь к родам Papuascincus и Pseudemoia.

Примечания

Ссылки 
 Эмойи на марках

Сцинковые
Пресмыкающиеся Азии
Пресмыкающиеся Океании